Тетрагидридоборат магния — неорганическое соединение, 
комплексный смешанный гидрид магния и бора с формулой Mg[BH],
бесцветные кристаллы,
реагирует с водой.

Получение 
 Взаимодействие диборана с гидридом магния в эфире:

 Реакция хлорида магния и тетрагидридобората лития:

Физические свойства 
Тетрагидридоборат магния образует бесцветные кристаллы
тетрагональной сингонии,
пространственная группа I 4cd,
параметры ячейки a = 1,359 нм, c = 1,651 нм.

При температуре 186°С переходит в 
кубическую фазу,
параметры ячейки a = 1,55 нм.

Химические свойства 
 Реагирует с водой:

Литература 
 
 

магния